Summer – album George’a Winstona
 Summer – album Summer Watson
 Summer – album Harisu
 Summer – singel Calvina Harrisa
 Summer – singel Mogwai
 Summer – amerykański film z 1930
 Summer – amerykański film z 2008

Zobacz też 
 
 lato (ujednoznacznienie)
 Summer 2019